Павел Турчанинов:
 Турчанинов, Павел Дмитриевич (псевдоним Лев Чёрный) (1878—1921) — русский политический деятель-анархист.
 Турчанинов, Павел Петрович (1776—1839) — российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-лейтенант.